Гильдия ( — объединение купцов) — цех, объединение 10—15 человек (ремесленников) одной или схожих профессий или целей.

Интерпретации слова гильдия 

 Гильдия — вид сообщества, группа людей, играющих в многопользовательскую игру в одной команде.
 Купеческая гильдия — объединение купцов в разных странах.
 Гильдия актёров кино России — профессиональный союз актёров кино Российской Федерации.
 Гильдия в экологии — животные, выполняющие сходную роль в экосистеме.
 Гильдия — онлайн-ситком, рассказывающий о жизни небольшой гильдии игроков в одну из многопользовательских ролевых игр.
 Гильдия Святого Луки — цеховые объединения художников, скульпторов, литейщиков, печатников, строителей и других ремесленников в Европе.

В США 
 Гильдия режиссёров Америки; ГРА (англ. Directors Guild of America; DGA) — гильдия, представляющая интересы режиссёров кино и телевидения США.
 Гильдия киноактёров США — профсоюз актёров США.
 Гильдия киноактёров (премия) — премия профсоюза актёров США.

Примечания

Литература